Eudemos (griechisch Εὔδημος) ist der Name folgender Personen:

 Eudemos (General) († 316 v. Chr.), Offizier Alexanders des Großen
 Eudemos von Naxos, griechischer Historiker 
 Eudemos von Zypern, griechischer Philosoph und Offizier 
 Eudemos von Rhodos (um 370–um 300 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Eudemos von Alexandria (3. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Anatom
 Eudemos von Pergamon (Mediziner), griechischer Mediziner 
 Eudemos von Pergamon (Philosoph), griechischer Philosoph 
 Eudemos von Argos, griechischer Rhetor 
 Eudemos, Amoräer in Palästina, siehe Dimi aus Haifa